Borstel (von mnd. bûrstal ‚[Bäuerliche] Hausstelle‘ oder obd. zu ‚Burgstelle‘) heißen folgende geographischen Objekte:
 Borstel (Holstein), Gemeinde im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Borstel (Landkreis Diepholz), Gemeinde im Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Borstel-Hohenraden, Gemeinde im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Borstel (Achim), Ortsteil der Stadt Achim im Landkreis Verden, Niedersachsen
 Borstel (Auetal), Ortsteil der Gemeinde Auetal im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Borstel (Jork), Ortsteil der Gemeinde Jork im Landkreis Stade, Niedersachsen
 Borstel (Neustadt am Rübenberge), Ortsteil der Stadt Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover, Niedersachsen
 Borstel (Stendal), Ortsteil der Kreisstadt Stendal in Sachsen-Anhalt
 Borstel (Sülfeld), Ortsteil der Gemeinde Sülfeld im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Borstel (Verden), Ortsteil der Kreisstadt Verden (Aller) in Niedersachsen
 Borstel (Winsen), Ortsteil der Kreisstadt Winsen (Luhe) in Niedersachsen
 Borstel in der Kuhle, Ortsteil der Gemeinde Bispingen im Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Groß Borstel, Stadtteil von Hamburg
 Klein Borstel, Gemarkung in Hamburg

Borstel ist der Familienname folgender Personen:
 Hans von Borstel (1888–1962), deutscher Politiker (KPD, SPD)
 Heinrich von Borstel (* 1936), deutscher Politiker (SPD) 
 Johannes Hinrich von Borstel (* 1988), deutscher Sachbuchautor und Science Slammer
 Lucas von Borstel (17.–18. Jahrhundert), deutscher Politiker, Bürgermeister von Hamburg (1708–1714)
 Nicolaus von Borstel (1885–1963), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Stade
 Susanne von Borstel (* 1981), deutsche Triathletin und Langstreckenläuferin 

Borstel steht außerdem für:
 Forschungszentrum Borstel (Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften), eine Forschungseinrichtung in Sülfeld im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Herrenhaus Borstel, ein Herrenhaus in Sülfeld im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 eine Figur (ein Igel) der Sendung Unser Sandmännchen im DDR-Kinderfernsehen
 Borstel (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Borstell
 Börstel